Der Chatham Cup (oder aktuell ASB Chatham Cup) ist ein neuseeländischer Fußballwettbewerb, der seit 1923 im KO-Modus ausgetragen wird.

Geschichte 

1922 wurde der Pokal als Geschenk der Crew der britischen HMS Chatham an den neuseeländischen Fußballverband (New Zealand Football Association) übergeben. Grund dafür war die Gastfreundschaft, die die Besatzung bei einem früheren Besuch Neuseelands erfuhr.

Die Trophäe ist nach dem Vorbild des FA Cup gestaltet worden.

Modus 
Der Chatham Cup wird seit 1923 zwischen 120 und 150 neuseeländischen Teams ausgetragen. Nur in den Jahren 1937 und 1941 bis 1944 fand der Wettbewerb nicht statt. Dabei stehen sich immer zwei Mannschaften im KO-Modus gegenüber. Sollte ein Spiel nach 90 Minuten unentschieden stehen und auch nach der Verlängerung kein Sieger feststehen erfolgt die Entscheidung per Elfmeterschießen.

In der Vergangenheit wurden auch zusätzliche Wiederholungsspiele angesetzt (1972) oder der Pokal wurde geteilt (1952). Von 1986 bis 1988 wurden sowohl ein Hin- und ein Rückspiel ausgetragen, wobei der Sieger bei einem Unentschieden anhand der geschossenen Auswärtstore bestimmt wurde.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger 
Insgesamt wurde der Chatham Cup von 40 Mannschaften gewonnen. Folgende Liste enthält alle Sieger, die den Pokal mindestens viermal gewonnen haben.

Bob Smith Memorial Trophy 
Die Bob Smith Memorial Trophy wird traditionell an den unterlegenen Finalisten überreicht. In den Jahren 1982 bis 1997 war dies jedoch nicht der Fall, da die Trophäe als vermisst galt.

Weblinks 
 >
 Finals results and scorers (englisch)
 Finals results, with links to year by year competition details (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Neuseeland